Cadeia lateral - em química
Linha lateral - na anatomia
Lateral (futebol) - uma das posições no futebol

Fonética
Lateral alveolar
Lateral palatal

Desambiguação